Gollnow bezeichnet:
 Gollnow, ehemals im Landkreis Naugard, Stadt in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Goleniów

Gollnow ist der Familienname folgender Personen:
 David Gollnow (* 1989), deutscher Leichtathlet
 Ernst Gollnow (eigentlich Ernst Wilhelm Schultze; 1837–1910), deutscher Schriftsteller und Superintendent
 Gerhard Gollnow (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Herbert Gollnow (1911–1943), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer
 Johannes Gollnow (1878–nach 1933), deutscher Politiker (DVP), Mitglied des Preußischen Staatsrats
 Otto Gollnow (1923–1944), deutscher Widerstandskämpfer